Ascalona (, Ashkelon o Ashqelon ; ) è una città nel Negev occidentale, nel distretto Meridionale d'Israele, con  abitanti.

Storia 
Presso la moderna Ascalona ci sono i resti dell'antico porto, che fiorì fin dall'Età del bronzo sotto una successione di popoli inclusi i Cananei, i Filistei, i Babilonesi, i Fenici, i Romani, i Musulmani e i Crociati. Fu alla fine distrutta dai Mamelucchi nel tardo XIII secolo.

La città moderna fu fondata negli anni cinquanta, fuori dalla città araba di al-Majdal, che esisteva almeno dal XVI secolo, sul sito della antica Migdal Ashqelon, esistente dai tempi biblici e in seguito distrutta e abbandonata.

Economia 
Ashkelon è il limite settentrionale dell'oleodotto Trans-Israel, che trasporta il petrolio da Eilat a un terminal petrolifero del porto della città.

Amministrazione

Gemellaggi

Curiosità 

Il nome dello scalogno deriva dal nome dell'antico porto di Ascalona, dal quale tale ortaggio fu portato in Europa dai crociati.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
Siti archeologici del Distretto Meridionale